Lukas Fröde (Fulda, 1995. január 23. –) német korosztályos válogatott labdarúgó, aki az FC Hansa Rostock játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2023. március 5-i  állapot szerint.

Sikerei, díjai 
Werder Bremen II
Regionalliga Nord (IV): 2014-15

Jegyzetek

További információk 
 Lukas Fröde adatlapja a Kicker oldalon 
 Lukas Fröde adatlapja a Transfermarkt oldalon 
 

1995-ben született személyek
Német labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Werder Bremen labdarúgói
Az SV Werder Bremen II labdarúgói
Az MSV Duisburg labdarúgói
A Karlsruher SC labdarúgói
A Hansa Rostock labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
Élő személyek